Рушевац може бити:

 Рушевац (Брестовац), насељено мјесто у општини Брестовац, Република Хрватска
 Рушевац (Крижевци), насељено мјесто града Крижеваца, Република Хрватска